Христо Танев може да се отнася за:
 Христо Танев, гръцки революционер (р. 1930)
 Христо Танев, български скулптор (р. 1930)
 Христо Танев, български художник (р. 1943)

Вижте също 
 Танев